Le nom Brian Fitzpatrick est porté par les personnes suivantes :
 Brian Fitzpatrick (1931-2006), joueur de rugby à XV ;
 Brian Fitzpatrick (né en 1945), homme politique canadien ;
 Brian Fitzpatrick (né en 1973), homme politique américain.